Arciszewski ist der Familienname folgender Personen:
 Andrzej Arciszewski (* 1951), polnischer Synchronsprecher
 Krzysztof Arciszewski (1592–1656), polnischer Adligen und General der polnischen und holländischen Artillerie
 Tomasz Arciszewski (1877–1955), polnischen Politiker